ВОВ — трёхбуквенная аббревиатура:
 Великая Отечественная война
 Взвешенное органическое вещество
 Водорастворимое органическое вещество
 Высокоопасное вещество 

WoW:
 WoW (Women on Waves)
 WoW (World of Warcraft)
 WoW (World of Warplanes)
 WoW (World of Warships)